На́ма () — греческое сладкое красное вино, использующееся в православных храмах для таинства Причастия. В Средние века так называлось сладкое густое кипрское вино, которое крестоносцы предпочитали именовать «коммандария».

Обычно производится из высушенного на солнце чёрного винограда. По вкусовым качествам схоже с вином мавродафни, с той разницей, что нама слаще и содержит меньше алкоголя.

Наиболее известные и часто употребляемые марки:
 Византино́ (); алкогольная степень: 10 % об.; сахар: 310 гр/л.; общая кислотность: 3,65 гр/л.; Ph: 3,55.;
 Милопота́мос (); алкогольная степень: 15 % об.;
 Моноксилитис;
 Ру́ссос (); алкогольная степень: 10,5 % об. Производится на острове Тира;
 Цантали.

Другие православные причастные вина 
 Мавродафни, коммандария, кагор

Примечания

Ссылки 
 О вине Нама

Красные вина
Вина Греции